De CONCACAF Gold Cup is het belangrijkste voetbaltoernooi voor landenteams van de CONCACAF. Landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied nemen deel aan de Gold Cup, eventueel aangevuld met één of meerdere gastteams. De Gold Cup wordt sinds 1991 om de twee jaar gehouden in de Verenigde Staten, soms aangevuld met andere organiserende landen.

De Gold Cup was in 1991 de opvolger van het CONCACAF-kampioenschap (Nations Cup) die tussen 1963 en 1989 tien keer werd gespeeld. Deze was op zijn beurt weer de opvolger van het CCCF-kampioenschap dat tussen 1941 en 1961 ook tien keer werd gespeeld, en het NAFC-kampioenschap dat in 1941 en 1943 had plaatsgevonden.

Overzicht 

 * = gastteam, niet behorend tot de CONCACAF

Gastlanden

^ Mexico en de Verenigde Staten organiseerden dit toernooi samen.
+ Canada en de Verenigde Staten organiseerden dit toernooi samen.
^^ Costa Rica, Jamaica en de Verenigde Staten organiseerden dit toernooi samen.

Statistieken (1991–2021)
 /15 = deelnames op 15 edities
 KF: de kwartfinale wordt geteld als ze daar zijn uitgeschakeld, als ze verder zijn geraakt staat de uitslag in de eerste kolommen.
 3e: tijdens de edities van 2000 en sinds 2005 was er een halve finale waarna niet meer voor de 3e plaats werd gespeeld, de landen die in de halve finales zijn uitgeschakeld worden in dit schema gerekend als 3e.

 * = gastteam, niet behorend tot de CONCACAF

Resultaten

Topscorers